Hillmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hillmann (1816–1880), deutscher Rittergutsbesitzer
 Bernd Hillmann (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Bruno Hillmann (1869–1928), deutscher Uhrmacher und Fachautor
 Carl Hillmann (1841–1897), deutscher sozialdemokratischer Journalist und Autor
 Christoph Hillmann (* 1964), deutscher Jazzschlagzeuger und Perkussionist
 Dorothea Hillmann (1893–1973), Pädagogin, Schulleiterin, Kommunalpolitikerin
 Felicitas Hillmann (* 1964), deutsche Geographin

 Günther Hillmann (1919–1976), deutscher Biochemiker
 Günther Hillmann (Soziologe) (* 1922), deutscher Soziologe
 Hal C. Hillmann (1910–1990), deutsch-britischer Nationalökonom
 Hans Georg Hillmann (1925–2014), deutscher Grafiker
 Heinz Hillmann (* 1934), deutscher Germanist
 Hugo Hillmann (1823–1898), Teilnehmer an der Revolution von 1848/49 und früher deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Jörg Hillmann (* 1963), deutscher Marineoffizier und Militärhistoriker
 Karl-Heinz Hillmann (1938–2007), deutscher Soziologe
 Kristina Hillmann (* 1991), deutsche Hockeyspielerin
 Lennart Hillmann (* 1995), deutscher Schauspieler
 Ludwig Hillmann (1892–1977), deutscher Jurist
 Lutz Hillmann (* 1959), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant
 Paul Hillmann (1867–1937), deutscher Agrarwissenschaftler
 Ulrike Hillmann (* 1953), deutsche Juristin
 Walter Hillmann, deutscher Landrat
 Wolfgang Hillmann (1945–2009), deutscher Fußballspieler 

Hillmann als geographischen Ort
 Hillmannplatz in Bremen

Siehe auch:
 Hillman